Living in a Box (Ли́вин ин э бокс) — британская музыкальная группа конца 1980-х годов, наиболее известная по одноимённой песне, — , — которая в 1987 году ворвалась на MTV, произведя там сенсацию. В США этот сингл остался единственным попавшим в первую сороковку, а в Великобритании популярность последующих песен коллектива была на хорошем уровне.

Группа была образована в Шеффилде в 1985 году и состояла из Ричарда Дарбишира (гитара/вокал), Маркус Вира (синтезатор) и Энтони Критчлоу (ударные). Ранее, в начале 1980-х годов, Дарбишир был солистом группы Zu Zu Sharks.

Со второго альбома —  (1989, а первый вышел в 1987 и тоже назывался ) — в первую десятку в Великобритании попали синглы  и .

Но потом на их лейбле (Chrysalis) произошли изменения, приведшие к творческим разногласиям во время записи третьего альбома. Так его (альбом) и не закончив, в 1990 году группа распалась.

Музыкальный сайт AllMusic определяет стиль группы как поп-фанк.

Состав 
  () — вокал, гитара
 Маркус Вир () — синтезатор
 Энтони Критчлоу () — ударные

Дискография 
 См. «Living in a Box § Discography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Living in a Box на сайте AllMusic
 Дискография на сайте Discogs.com
 
 Living In A Box - Living In A Box (1987) (5 место в Великобритании)
 Living In A Box - Room In Your Heart (1989) (5 место в Великобритании)

Музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1985 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1990 году
Группы новой волны из Великобритании
Поп-группы Великобритании
Трио
Исполнители Chrysalis Records
Музыка Шеффилда